Kama Chinen – supercentenaria giapponese
 Kei Chinen – calciatore giapponese
 Teruo Chinen – artista marziale giapponese
 Yūri Chinen – attore e cantante giapponese